Хајдучка воденица може бити:

 Хајдучка воденица, археолошки локалитет у Ђердапској клисури
 Хајдучка воденица у Ђердапској клисури